Lock and Key eller Lock & Key har flera betydelser:

Konst, underhållning och media

Film
Lock and Key är det engelska namnet på Taala Te Kunjee en dokumentärfilm från a 2017 av den indiska regissören Shilpi Gulati.

LiteraturLock and Key en roman från 2008 av Sarah DessenLock and Key, en bokserie av Ridley Pearson

Musik
AlbumLock & Key, ett album från 2014 av Cruel HandLock & Key, en EP av Wild Adriatic

LåtarLock and Key en låt av Klymaxx
"Lock and Key", en låt av RushLock and Key, en låt av Nina SkyLock and Key, en låt av SNAFU

Se även
 Locke & Key'', en amerikansk serietidning som först publicerades 2008 och sedermera tv-serie baserad på serietidningen.